

Блаце — населений пункт в громаді Вишеград, регіон Істочно-Сараєво.
 Блаце — населений пункт в громаді Коніц Герцеговинсько-Неретванського кантону.
 Баце — населений пункт в громаді Прозор-Рама Герцеговинсько-Неретванського кантону.

Блаце — місто в Топлицькому окрузі.
 Блаце — община в Топлицькому окрузі.

Блаце — населений пункт в Дубровницько-Неретванській жупанії, громада Сливно.
 Блаце — населений пункт в Дубровницько-Неретванській жупанії, громада Смоквиця.

Див. також 
 Блаца